ВНП — аббревиатура, может означать:

 Валовой национальный продукт
 Верхняя научная площадка
 Взводный наблюдательный пункт
 Вигерский национальный парк
 Визуальный наблюдательный пост
 Внутренняя норма прибыли
 Военно-научный потенциал
 Возрождённая националистическая партия
 Востокнефтепровод
 Восточный нефтепровод
 Вспомогательный наблюдательный пункт
 Выездная налоговая проверка
 Выключатель нагрузки предохранительный
 Выносной наблюдательный пост